Катания (, ) — упразднённая провинция в Италии, в области Сицилия. В 2015 году вместо неё образован метрополитенский город Катания.

География 

Провинция Катания находится на восточном побережье острова Сицилия, включая побережье Ионического моря, равнины, а также вулкан Этна.
Столицей провинции является одноимённый город.

Административное деление

Города 
 Ачи-Бонаккорси

Экономика 

Рыболовство, сельское хозяйство, информационные технологии, туризм.

Транспорт 

Катания связана с другими сицилийскими провинциями автобусным, железнодорожным, морским и воздушным сообщением.

Южнее города Катания находится международный аэропорт «Фонтанаросса», он носит имя прославленного уроженца Катании — композитора Винченцо Беллини. В городе Катания есть метро.

Вокруг вулкана Этна проходит местная железная дорога «Чиркумэтнеа» (Circumetnea)

Примечания 

Упразднённые провинции Италии
Административные единицы, образованные в 1860 году
Административные единицы, упразднённые в 2015 году
Катания (провинция)
Появились в 1860-е годы в Италии